Autiojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Autiojärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Autiojärvi (sjö i Kajanaland), 
 Autiojärvi (sjö, lat 63,83, long 29,00), 

Robotskapade Finlandförgreningar